Abisinio puede referirse a:
 El abisinio, una raza de gato doméstico.
 El abisinio, gentilicio de la persona originaria de la antigua Abisinia (actual Etiopía).
 El abisinio, pastel de crema típico de la provincia de Valladolid (España).

Enlaces externos